Хансйо́рг Якоби (; ) — немецкий кёрлингист.

В составе мужской сборной ФРГ участник четырёх  (лучший результат — бронзовые призёры в , первая немецкая команда, ставшая каким-либо призёром мужского чемпионата мира).

Играл на позициях  и .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии